Юс — многозначный термин.

 Юсы — буквы старославянских азбук, кириллицы и глаголицы; см. (Юс большой и Юс малый).
 Юс () — муниципалитет во Франции, в регионе Иль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз.
 Юс — река в России, протекает в Кезском районе Удмуртии.

См. также 
 US (значения)